Bolton Abbey est un toponyme qui peut désigner :
 L', ancienne abbaye augustinienne en ruines, située dans le Yorkshire, au nord de l'Angleterre ;
 Le prieuré de Bolton, église de cette abbaye, toujours en activité
 , le village dans lequel l'abbaye et le prieuré précédemment cités sont situés ;
 L'abbaye de Bolton, abbaye cistercienne en activité située dans le comté de Kildare en Irlande.